Kloster Königsberg ist eine Bezeichnung für

Klöster in Königsberg, heute Kaliningrad:
 Kloster Sankt Marien auf dem Löbenicht (Königsberg), ehemaliges Zisterzienserinnenkloster 
 Bullatenkloster (Königsberg), ehemaliges Franziskanerkloster
Kloster in Königsberg i.d. Neumark, heute Chojna:
 ehemaliges Augustiner-Eremiten-Kloster, siehe Amt Zehden#Augustiner-Eremiten-Kloster Königsberg in der Neumark
Klöster in Königsberg in Bayern:
 Augustinerkloster Königsberg, ehemaliges Augustiner-Eremiten-Kloster 
 Kloster der Augustinerterziarinnen (Königsberg), ehemaliges Augustiner-Eremitinnen-Kloster